Alfred Riedl (* 1949, Vienne-2020), un footballeur et entraîneur autrichien
 André Riedl (* 1940, Montréal), un homme d'affaires et un homme politique québécois
 Feliks Wiktor Riedl (1850, Dydnia – ?), L'Insurrection de Janvier, l'exil, mémorialiste (pl)
 Harald Udo von Riedl (* 1936, [?]), botaniste et mycologue autrichien (es)
 Frigyes Riedl (1856, Ladomér ()  1921, Budapest), un éminent essayiste, critique, et historien de littérature hongrois (en)
 Rupert Riedl (1925, Vienne – 2005, Vienne), un zoologiste autrichien (de)
 Prix Wiener Rupert Riedl
 Szende Riedl (1831, Besztercebánya  1873, Budapest), un linguiste et rédacteur hongrois (hu)
 Tadeusz Riedl (* 1933, Lwów), un entomologiste polonais (pl)
Patronyme austro-bavarois